Lattakjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Hjortronsjön.

Lattakjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740528-161219), sjö i Jokkmokks kommun,  (40,8 ha)
Lattakjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741317-170702), sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Lattakjauratj

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn